Михаэль Вольф (; 24 января 1981, Ээнбихль, Австрия) — бывший немецкий хоккеист, правый нападающий.

Карьера 
Сейчас выступает за «ХК Ред Булл Мюнхен» в Немецкой хоккейной лиге (DEL). В составе национальной сборной Германии участник зимних Олимпийских игр 2010, участник чемпионатов мира 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионата мира 2001. Выступал за команды: «Фюссен», «Битиггейм-Биссинген», «Москитос Эссен».

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Фюссен»
Игроки ХК «Битигхайм Стилерз»
Игроки ХК «Москитос Эссен»
Игроки ХК «Изерлон Рустерс»
Игроки ХК «Ред Булл» Мюнхен
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года